А́кита может означать:

Персоналии:
 Акита — самурайский род.
 Акита, Киёси (1881—1944) — японский политик.
 Акита, Масами (род. 1956) — японский музыкант, известный под псевдонимом Merzbow.
 Акита Санэсуэ (1576—1660) — даймё.
 Акита, Удзяку (1883—1962) — японский писатель.
 Акита, Ютака (род. 1970) — японский футболист.

Топонимы:
 Акита — город в Японии.
 Акита — префектура в Японии.

Прочее:
 Акита — замок в Японии в VIII—XI вв.
 Акита — железнодорожная станция в японском городе Акита.
 Акита — княжество в Японии в период Эдо.
 Акита (акита-ину) — порода собак.
 Американская акита — порода собак.

См. также 
 Акита-Комагатаке — вулкан, расположен на японском острове Хонсю в префектуре Акита.
 Акита-синкансэн — мини-синкансэн линия высокоскоростных железных дорог в Япония.